Dansk ist

  der dänische Ausdruck für die Dänische Sprache

Dansk ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar Dansk (* 1994), schwedischer Eishockeytorwart